Prvaci Hrvatske u nogometu za kadete za sezonu 2015./16. su bili četvrti put zaredom nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Drugi rang

Završnica prvenstva nogometnih središta 
Igrano u Sesvetama od 17. do 21. lipnja 2016.

 Hrvatski nogometni savez

Izvori 
 prvahnl.hr, Prva HNL za kadete, pristupljeno 8. lipnja 2016.
  

2015-16
k-p